Мараш е село в Североизточна България. То се намира в община Шумен, област Шумен.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 
Мараш е известно със своите минерални извори.

Редовни събития 
 Четиридесет дена след Великден е Спасовден храмов празник на църквата на селото „Свето възнесение“
 Краят на август – Фестивал на чушките и доматите

Източници 

Села в област Шумен
Населени места в община Шумен